Hochwart ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Hochwart (Kronach), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Hochwart (Gemeinde Kirchbach), Ortschaft der Gemeinde Kirchbach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Hochwart (Gemeinde Klaus), Ortsteil von Klaus an der Pyhrnbahn, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Hochwart (Gemeinde Saalbach-Hinterglemm), Ort im Glemmtal bei Saalbach-Hinterglemm, Land Salzburg 
 Burgruine Hochwart bei Velden am Wörthersee, Kärnten

Berge und Hügel:

 Westliche Hochwart und Östliche Hochwart, 3045 m und 3068 m, Doppelgipfel in den Pfunderer Bergen der Zillertaler Alpen
 Hochwart (Sarntaler Alpen), 2746 m, im Westkamm der Sarntaler Alpen 
 Hochwart (Pizol), 2669 m, ein Gipfel im Pizol-Massiv
 Ultner Hochwart, 2627 m, in den Ortler-Alpen zwischen Ultental und Deutschnonsberg
 Naturnser Hochwart, 2608 m, in den Ortler-Alpen zwischen Vinschgau und Ultental
 Stulser Hochwart, 2608 m, in den Stubaier Alpen ober dem inneren Passeiertal
 Hochwart (Texelgruppe), 2452 m, in der Texelgruppe ober dem äußeren Passeiertal
 Hochwart, 439 m, höchster Punkt der Insel Reichenau

Hochwart ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenz Hochwart (um 1493–1570), deutscher Theologe, Geistlicher, Jurist und Historiker
 Lothar von Frankl-Hochwart (1862–1914), österreichischer Neurologe
 Michael Hochwart (* 1959), deutscher General

Siehe auch:
 Hohenwarth
 Hochwarth
 Hochwarter
 Höhenwart
 Hohenwarthe
 Hohe Wart
 Hohe Warte
 Hochwacht